Bellibos är ett släkte av kräftdjur. Bellibos ingår i familjen Eurycopidae. 

Bellibos är enda släktet i familjen Eurycopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Bellibos